Жансон () — французская фамилия. Известные носители:

 Жансон, Анри (род. 1900—1970)  французский драматург, критик, сценарист и режиссёр.
 Жансон, Жан-Батист (1742—1803) — французский виолончелист и композитор.
 Жансон, Николя (1420-1480) — французский пуансонист, гравёр, печатник и типограф.

См. также 
 Жансон-де-Сайи — самый большой государственный лицей в Париже.